Układ zamknięty – układ sterowania w automatyce
 Układ termodynamicznie zamknięty
 Układ zamknięty – film w reżyserii Ryszarda Bugajskiego z 2013
 Układ zamknięty – singel grupy Kult promujący film w reżyserii Ryszarda Bugajskiego z 2013 o tym samym tytule